Valle de la Luna pode referir-se a:
 Valle de la Luna (Argentina)
 Valle de la Luna (Chile)
 Valle de la Luna (Bolívia)

Ver também 
 Vale da Lua (Brasil)

Desambiguação